Nozay (Aube)
Nozay (Essonne)
Nozay (Loire-Atlantique)